Mārcis est un prénom letton pouvant désigner:

Prémom
 (né en 1956), médecin et recteur letton
 (né en 1991), joueur letton de football
 (né en 1979), bobbeur olympique letton
 (né en 1966), athlète letton du lancer du javelot

Homonymie de prénom